Dadirejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dadirejo, Pekalongan, by, Jawa Tengah, 
 Dadirejo, Pati, by, Jawa Tengah, 
 Dadirejo, Purworejo, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar